{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (68301) - || 2001 FZ95 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68302) - || 2001 FH96 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68303) - || 2001 FB97 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68304) - || 2001 FO97 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68305) - || 2001 FK103 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68306) - || 2001 FU103 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68307) - || 2001 FL104 || 18 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68308) - || 2001 FF106 || 18 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68309) - || 2001 FM107 || 18 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68310) - || 2001 FH112 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68311) - || 2001 FN112 || 18 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68312) - || 2001 FV117 || 19 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68313) - || 2001 FK118 || 20 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68314) - || 2001 FD120 || 28 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68315) - || 2001 FT144 || 23 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68316) - || 2001 FG145 || 23 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68317) - || 2001 FB151 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68318) - || 2001 FX152 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68319) - || 2001 FA156 || 26 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68320) - || 2001 FY159 || 29 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68321) - || 2001 FF169 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68322) - || 2001 FN175 || 31 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68323) - || 2001 FZ180 || 21 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68324) - || 2001 FX182 || 25 maart 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| (68325) Begues || 2001 HO16 || 23 april 2001 || Begues || J. Manteca
|-
| (68326) - || 2001 HD21 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68327) - || 2001 HW35 || 29 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68328) - || 2001 HS44 || 16 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68329) - || 2001 HV48 || 21 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68330) - || 2001 HW48 || 21 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68331) - || 2001 HM58 || 25 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68332) - || 2001 KO || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68333) - || 2001 KA7 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68334) - || 2001 KG9 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68335) - || 2001 KQ9 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68336) - || 2001 KH18 || 23 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68337) - || 2001 KU20 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68338) - || 2001 KD23 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68339) - || 2001 KR24 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68340) - || 2001 KP26 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68341) - || 2001 KL45 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68342) - || 2001 KF46 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68343) - || 2001 KB47 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68344) - || 2001 KG51 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68345) - || 2001 KP65 || 22 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68346) - || 2001 KZ66 || 29 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68347) - || 2001 KB67 || 30 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68348) - || 2001 LO7 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68349) - || 2001 LD17 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68350) - || 2001 MK3 || 20 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68351) - || 2001 MS4 || 17 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (68352) - || 2001 MH6 || 21 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (68353) - || 2001 MS10 || 21 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (68354) - || 2001 MN27 || 20 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68355) - || 2001 NZ || 12 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (68356) - || 2001 NH12 || 13 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68357) - || 2001 NY18 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (68358) - || 2001 NT19 || 12 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68359) - || 2001 OZ13 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (68360) - || 2001 OK24 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68361) - || 2001 OX32 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (68362) - || 2001 OP38 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (68363) - || 2001 OR49 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68364) - || 2001 OA60 || 21 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68365) - || 2001 OQ61 || 21 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68366) - || 2001 OF67 || 26 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (68367) - || 2001 ON88 || 21 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68368) - || 2001 ON102 || 28 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68369) - || 2001 OT105 || 29 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68370) - || 2001 OM107 || 29 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68371) - || 2001 OO107 || 29 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68372) - || 2001 PM9 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (68373) - || 2001 PP13 || 13 augustus 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (68374) - || 2001 PM14 || 14 augustus 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (68375) - || 2001 PZ22 || 10 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68376) - || 2001 PC23 || 10 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68377) - || 2001 PD27 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68378) - || 2001 PK37 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (68379) - || 2001 PN42 || 12 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (68380) - || 2001 PZ61 || 13 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68381) - || 2001 PA63 || 13 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68382) - || 2001 QK10 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68383) - || 2001 QW10 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68384) - || 2001 QS12 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68385) - || 2001 QM24 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68386) - || 2001 QJ31 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68387) - || 2001 QF32 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68388) - || 2001 QX42 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68389) - || 2001 QE44 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68390) - || 2001 QZ46 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68391) - || 2001 QO55 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68392) - || 2001 QW57 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68393) - || 2001 QT65 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68394) - || 2001 QZ68 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68395) - || 2001 QH74 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68396) - || 2001 QZ75 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68397) - || 2001 QP82 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68398) - || 2001 QV85 || 22 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68399) - || 2001 QS89 || 16 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (68400) - || 2001 QM91 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten